Indonesië
 Kapongan (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Situbondo in de provincie Oost-Java
 Kapongan (plaats), een plaats in het bestuurlijke gebied Situbondo in de provincie Oost-Java